John Claridge ist der Name folgender Personen:

* John Claridge (Fotograf) (* 1944), britischer Fotograf
 John Claridge (Schachspieler), walisischer Fernschachspieler